Mittelwerth steht für:
 den historischen Namen der Rheininsel Grafenwerth bei Bad Honnef
 eine ehemalige Rheininsel vor Köln-Zündorf
 eine ehemalige Rheininsel vor Köln-Merkenich